Rajd Grecji 1981 (28. Acropolis Rally) – rajd samochodowy rozgrywany w Grecji od 1 do 4 kwietnia 1981 roku. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1981. Rajd został rozegrany na szutrze.

Wyniki końcowe rajdu

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna po 6 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1981
Grecja
1981 w Grecji